Heydon est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1561-1623), soldat et membre du parlement anglais
 (né en 1943), juge australien
 (mort en 1504), notable anglais

 (1848-1918), homme politique australien de la Nouvelle-Galles du Sud
Martin Heydon (né en 1978), homme politique irlandais
 (1874-1913), joueur de baseball américain
 (né en 1970), joueur de fléchettes professionnel britannique
 (né en 1970), producteur et scénariste canadien

Prénom
 (né en 1981), activiste et acteur britannique

Toponyme

, village du Cambridgeshire
, village du Norfolk
Hedon (ou Heydon), ancienne circonscription britannique du Yorkshire de l'Est

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme